Jméno a příjmení Miloš Navrátil nosí více různých osob:

 Miloš Navrátil (muzikolog) (1932–2019) – český historik hudby
 Miloš Navrátil (tiskař) (1900–1962) – český tiskař, malíř a spisovatel